In 1961 werd het 56ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 30 juli tot en met 28 december. Er werden drie toernooien gespeeld, omdat Botafogo ze alle drie won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1961